L'espression « Coccinelle du melon » peut désigner au moins deux espèces d'insectes du genre Henosepilachna :
 Henosepilachna argus, également appelée « coccinelle de la bryone »,
 Henosepilachna elaterii, également appelée « coccinelle du melon d'Afrique » ou  « coccinelle des Cucurbitacées ».

Coléoptère (nom vernaculaire)
Coccinellidae